Farmers and Merchants Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmers and Merchants Bank (Arkansas), ID-Nr. 85002228
 Farmers and Merchants Bank (Idaho), ID-Nr. 76000670
 Farmers and Merchants Bank (New York), ID-Nr. 08000102
 Farmers and Merchants Bank (Oklahoma), ID-Nr. 83002091

Siehe auch:
 Farmers and Merchants Bank Building